До́риан Гре́гори (; род. 26 января 1971 года, Вашингтон, США) — американский актёр кино и театра.

Биография 
Дориан Грегори переехал в Лос-Анджелес, когда ему было девять лет. Дориан Грегори начал свою карьеру с небольших эпизодических ролей, в таких популярных телесериалах, как «Она написала убийство», «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена». Он основал театральную группу Эпифани. Дориан Грегори участвует в различных гуманитарных акциях, к примеру для предотвращения подростковых преступлений. Стал популярен благодаря роли инспектора Дэрилла Морриса в сериале «Зачарованные».

Фильмография

Ссылки 

Люди с сахарным диабетом 1 типа